Л'Ерміта́ж-Лорж () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на захід від Парижа, 90 км на захід від Ренна, 21 км на південь від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2016 року Л'Ермітаж-Лорж і Плек-сюр-Льє було об'єднано в новий муніципалітет Плек-Л'Ермітаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 296 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 739,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Л'Ермітаж-Лорж на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Л'Ермітаж-Лорж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор